Davit Hambardzumyan – tuffatore sovietico naturalizzato armeno
 Eduard Hambardzumyan – pugile armeno
 Hovhannes Hambardzumyan – calciatore armeno
 Ofelya Hambardzumyan – cantante sovietica